Église de l'archange Mikhaïl peut désigner :
 l'église de l'archange Mikhaïl à Tobolsk ;
 l'église de l'archange Mikhaïl à Iaroslavl ;
 l'Église de Sretensko-Mikhailovaksaïa (Kargopol).

ArchangeMikhaïl
~